Greceanu este numele de familie al următoarelor persoane:

 Ana Greceanu (1841 – 1926), soția inginerului Scarlat Greceanu (1826-1882), autoarea unui jurnal de memorii din perioada 1911–1920 
 Dimitrie A. Grecianu (1859, Iași  1920, București), un politician român
 Eugenia Greceanu (1928 – 2016), arhitectă și scriitoare , soția lui Radu Scarlat Greceanu
 Léonia Greceanu, mama istoricului Petre P. Panaitescu (1900-1967)
 Neculai Greceanu (1793  1857, la Iași), vornic în Moldova, proprietar al moșiei Urdești, Vaslui
 Radu Greceanu (c. 1655  c. 1725), cronicar muntean, autor al cronicii domniei lui Constantin Brâncoveanu
 Radu Scarlat Greceanu (1915-2012), istoric și genealogist din secolul XX 
 Tudor Greceanu (1917, București  1994), aviator român

Vezi și 
 Familia Greceanu
 Familia Cornescu
 Greceni
 Greceanca
 Grecescu
 Grecești
 Grecu
 Greaca, Giurgiu

Note 

Nume de familie românești